Nitsche, Nitzsche:
 Johannes Nitsche
 Paco-Luca Nitsche (Nietsche) (* 1984, Hamburg), niemiecki aktor
 (Hermann) Paul Nitsche, niemiecki psychiatra

Zobacz też 
 Nietzsche
 Nitsch

Niemieckie nazwiska